Название ледоколов:
 Сибирь (ледокол, 1938) — советский ледокол, впоследствии носивший имя «Иосиф Сталин».
 Сибирь (атомный ледокол проекта 10520) — советский атомный ледокол класса «Арктика».
 Сибирь (атомный ледокол проекта 22220) — российский атомный ледокол класса «ЛК-60Я».

См. также 
 Сибирь (значения)